Osigo ima više značenja:
 Osigo, Como
 Osigo, Treviso